Richard Lane (zm. 1438) – angielski polityk, deputowany z Staffordshire
 Richard Lane (1584–1650) – angielski prawnik, lord kanclerz
 Richard Lane (1667–1756) – angielski polityk, deputowany z Worcester i Minehead
 Richard Lane (1794–1870) – brytyjski krykiecista
 Richard Douglas Lane (1926–2002) – amerykański naukowiec, kolekcjoner sztuki japońskiej
 Richard Lane (ur. 1993) – brytyjski rugbysta

Zobacz też 
 Dick Lane